Magnus Andreasson kan syfta på:

 Magnus Andreasson (musiker) (född 1976), trummis i musikgruppen Hardcore Superstar
 Magnus Andreasson (handbollsspelare) (född 1981), tidigare handbollsspelare (vänstersexa) i bland annat Alingsås HK